Bonaduce ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Bonaduce (* 1959), US-amerikanischer Filmschauspieler, Synchronsprecher, Radiomoderator und Wrestler
 Joseph Bonaduce (1927–2004), US-amerikanischer Drehbuchautor